Pando puede referirse a:

Biología: 

 Pando (árbol), una colonia clonal de un álamo temblón masculino (populus tremuloides) que constituye el organismo vivo más grande de la Tierra;

Informática: 

 Pando (programa), un programa P2P de intercambio de ficheros.

Hidrografía: 

 Arroyo Pando, curso de agua uruguayo que atraviesa el departamento de Canelones

Localidades y divisiones administrativas: 

 Departamento de Pando, uno de los nueve departamentos de Bolivia;
 Colonia Pando, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina;
 Pando (Oviedo), parroquia del concejo de Oviedo, en el Principado de Asturias, España;
 Pando (Carranza), parroquia del municipio de Carranza, en Vizcaya, España;
 Pando (Molledo), localidad del municipio de Molledo, en Cantabria, España;
 Pando (Ruiloba), localidad del municipio de Ruiloba, en Cantabria, España;
 Pando (Santiurde de Toranzo), localidad del municipio de Santiurde de Toranzo, en Cantabria, España;
 Pando (Uruguay), ciudad del departamento Canelones, Uruguay;
 Municipio de Pando, municipio que incluye a la ciudad anterior;
 Pando (Langreo), localidad del concejo de Langreo, en el Principado de Asturias, España;
 Pando (Villaviciosa), localidad de la parroquia de Tornón, en Villaviciosa, en el Principado de Asturias, España.

Educación 

 Colegio Edelmira del Pando, fundado el 14 de abril de 1961 en el distrito de Ate, Lima Perú.

Personas: 

 Juan Pando Barrero, fotógrafo español nacido en 1915;
 Juan Pando Despierto, historiador español nacido en 1943;
 Juan Pando Marcos, crítico de cine español nacido en 1956;
 Alepandoro Rodríguez Valerio, jugador de fútbol en el equipo Barcelona FC en 2014;
 José Manuel Pando, militar, político y explorador boliviano, nacido en 1848;
 Edelmira del Pando, profesora peruana;
 Andy Pando, futbolista peruano, nacido en 1983;

Adjetivos: 

 pando (adj., en el oeste argentino), poca en profundidad de agua, bajo. Plato llano (nomb) Ejemplo 1: El río está pando, se puede cruzar fácilmente. Ejemplo 2: Acá está pando; allá está hondo.